Lokaltidningen kan avse:

 Lokaltidningen - flera lokala tidningar utgivna i södra Sverige av danska förlaget Politikens Lokalaviser, se Politikens Lokalaviser (Svenska editioner)
 Lokaltidningen (gratistidningar) - en av de större svenska utgivarna av gratismedia
 Lokaltidningen Västerbotten - lokaltidningen för Västerbottens läns inland